A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a taekwondo férfi váltósúlyú versenyszámát augusztus 22-én rendezték.

Mérkőzések 
A rövidítés jelentése a következő:

Vigaszág

Végeredmény

Források 

F80